Рафаэ́ль Э́дгар Дудаме́ль Очо́а (; род. 7 января 1973, Сан-Фелипе) — венесуэльский футболист, игравший на позиции вратаря во множестве венесуэльских, колумбийских и других клубов, а также защищавший ворота национальной сборной Венесуэлы. Ныне футбольный тренер.

Игровая карьера 
Рафаэль Дудамель — воспитанник футбольного клуба «Универсидад де Лос-Андес», за который он выступал на высшем уровне с 1989 по 1994 год. В 1991 году он выиграл в его составе национальный чемпионат, в том же году он установил свой личный рекорд, в течение 799 минут сохраняя свои ворота в неприкосновенности.

Далее он успел поиграть за множество венесуэльских и колумбийских клубов, с последними он часто достигал последних стадий южноамериканских кубков. В составе «Депортиво Кали» Дудамель боролся в финале Кубка Либертадорес 1999 года с бразильским «Палмейрасом». В решающей серии пенальти Дудамель реализовал первый удар своей команды, но не смог спасти её в качестве вратаря от итоговой неудачи.

Карьера в сборной 
19 мая 1993 года Рафаэль Дудамель дебютировал за сборную Венесуэлы, в гостевом товарищеском матче против сборной Колумбии, закончившемся вничью 1:1. Рафаэль Дудамель защищал ворота национальный команды на четырёх Кубках Америки: 1993, 1995, 1997 и 2001 годов. В рамках отборочного турнира чемпионата мира 1998 года 9 октября 1996 года в домашнем поединке против сборной Аргентины Дудамель забил свой единственный мяч за Венесуэлу ударом со штрафного на 87-й минуте.

Тренерская карьера 
После завершения карьеры профессионального футболиста Рафаэль Дудамель начал свою тренерскую деятельность, возглавив тренерский штаб клуба «Эстудиантес де Мерида» в середине мая 2010 года. В мае 2012 года он был назначен главным тренером юношеской сборной Венесуэлы по футболу, которую он привёл к наивысшему успеху в её истории, ко второму месту на проходившем в Аргентине чемпионате Южной Америки среди юношеских команд в 2013 году. Этот успех позволил юношеской сборной Венесуэлы спустя полгода дебютировать и на чемпионате мира среди юношеских команд в ОАЭ, где подопечные Дудамеля всё же проиграли все свои 3 матча в группе (сборным Туниса, Японии и России).

1 апреля 2016 года Дудамель был назначен на пост главного тренера сборной Венесуэлы. 2 января 2020 года подал в отставку со своего поста.

4 января 2020 года назначен главным тренером бразильского клуба «Атлетико Минейро». Контракт подписан на два сезона. Однако венесуэльский специалист руководил командой только в 10 матчах, в которых «галос» по четыре раза выиграли и сыграли вничью, при двух поражениях. Уже в марте руководство клуба приняло решение уволить Дудамеля и назначить на пост главного тренера аргентинца Хорхе Сампаоли.

Достижения

В качестве игрока 
 «Универсидад де Лос-Андес»
 Чемпион Венесуэлы (1): 1990/91

 «Санта-Фе»
 Финалист Кубка КОНМЕБОЛ (1): 1995

 «Атлетико Сулия»
 Чемпион Венесуэлы (1): 1997/98

 «Депортиво Кали»
 Чемпион Колумбии (1): 1998
 Финалист Кубка Мерконорте (1): 1998
 Финалист Кубка Либертадорес (1): 1999

 «Мильонариос»
 Обладатель Кубка Мерконорте (1): 2001

 «Мамелоди Сандаунз»
 Чемпион ЮАР (1): 2005/06

В качестве тренера

Примечания

Ссылки 

 Статистика выступлений Рафаэля Дудамеля за сборную на сайте rsssf.com 

Футбольные вратари-бомбардиры
Футболисты Венесуэлы
Игроки сборной Венесуэлы по футболу
Игроки ФК «Универсидад де Лос-Андес»
Игроки ФК «Атлетико Уила»
Игроки ФК «Индепендьенте Санта-Фе»
Игроки ФК «Кильмес»
Игроки ФК «Депортиво Кали»
Игроки ФК «Мильонариос»
Игроки ФК «Унион Атлетико Маракайбо»
Игроки ФК «Кортулуа»
Игроки ФК «Депортиво Тачира»
Игроки ФК «Мамелоди Сандаунз»
Игроки ФК «Америка» Кали
Игроки ФК «Эстудиантес де Мерида»
Игроки ФК «Депортиво Ла Гуайра»
Футбольные тренеры Венесуэлы
Тренеры сборной Венесуэлы по футболу
Тренеры ФК «Эстудиантес де Мерида»
Тренеры ФК «Депортиво Лара»
Тренеры ФК «Атлетико Минейро»
Тренеры ФК «Универсидад де Чили»
Тренеры ФК «Депортиво Кали»